Os hominínios (Hominina) compõem uma subtribo de primatas hominídeos cujo único sobrevivente é a espécie humana.

Classificação e evolução 
A subtribo Hominina junto com a outra subtribo Panina, que é o gênero Pan (os chimpanzés), formam a tribo dos homininis (Hominini).

Eram anteriormente considerados como uma família (Hominidae), e hoje são como uma subtribo, da qual atualmente só sobrevive o Homo sapiens. Se conhecem exemplares fósseis que datam de até mais de 6 milhões de anos.

Os gêneros de homininos são:
 Homo (humanos)
 Paranthropus †
 Australopithecus †
 Sahelanthropus †
 Orrorin †
 Ardipithecus †
 Kenyanthropus †

Árvore filogenética 
,__ ''[[Ardipithecus ramidus]]'' +
 __|
   |__ ''[[Australopithecus anamensis]]'' +
           |
           |,  ''[[Kenyanthropus platyops]]''  +
           |
           |   ,__ ''[[Australopithecus afarensis]]'' +
           |   |
           |   |   ,__ ''[[Australopithecus garhi]]'' +
           |   ,___|
           |   |   |__ ''[[Australopithecus africanus]]'' +
           |   |
           |   |   ,__ ''[[Paranthropus aethiopicus]]'' +
           |   |___|
           |   |   |   ,__ ''[[Paranthropus robustus]]'' +
           |   |   |___|
           |___|       |__ ''[[Paranthropus boisei]]'' +
               |
               |       ,__ ''[[Homo habilis]]'' +
               |___|
                       |    ,_ ''[[Homo ergaster]]'' +
                       ||
                            |
                            |   ,_ ''[[Homo erectus]]'' +
                            |___|
                            |   |   , '' [[Homo floresiensis]] +
                            |   |___|
                            |  
                            |
                            |_ ''[[Homo antecessor]]'' +
                               |  
                               |   ,__ ''[[Homo heidelbergensis]]'' +
                               |___|
                               |   |   ,___''[[Homo neanderthalensis]]'' +
                               |   |___|
                               |
                               |
                               |__,''[[Homo rhodesiensis]]'' + 
                                      |
                                      | ,_ ''[[Homo sapiens]]''
                                      |_|

Fisiologia 

Trata-se de símios adaptados à vida terrestre, que locomovem-se erectos e bípedes. Possuem o crânio também verticalizado. Os pés não são prênseis, o que os diferenciam do resto dos primatas, uma vez que o primeiro dedo é alinhado com os outros quatro e mais robusto. As mãos têm um polegar desenvolvido e são mais aptas para a manipulação de objetos.

 
Evolução humana